Nazwisko Benlliure może odnosić się do różnych członków rodziny hiszpańskich artystów, do których należą:
 Juan Antonio Benlliure Tomás (1832–1906) – malarz;
 Juan Antonio Benlliure y Gil (1860–1930) – malarz, syn poprzedniego;
 Blas Benlliure y Gil (1852–1936) – malarz, brat poprzedniego;
 Mariano Benlliure (1862–1947) – rzeźbiarz, brat poprzedniego;
 José Benlliure y Gil (1855–1937) – malarz, brat poprzedniego;
 José Benlliure Ortiz (1884–1916) – malarz, syn poprzedniego.